O Torneio de Abertura de São Nicolau (Crioulo cabo-verdiano, ALUPEC: Turnéu di Abertura di San Nikolau (ou Saniklau)) é o torneio de futebol ficando atrás apenas do São Nicolau na Cabo Verde. O torneio é disputado em fase síngulo.  O venceador recente esse SC Atlético o venceu o 4a título to torneio.

História 
O torneio começou a ser disputado em 2001 e permanece semelhante até os dias atuais.
.

Venceadores

Performance por clube

Performance por município

Ver tamběm
Liga Insular de São Nicolau
Taça de São Nicolau
Super Taça de São Nicolau

Referěncias

Ligação externo
Associação Regional de Futebol de São Nicolau na site de FCF

São Nicolau (Cabo Verde)
Futebol de Cabo Verde